De breuk 9 gedeeld door 11
Een datum
9 november
11 september
De aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten
9/11 (film), een Franse documentaire van Gédéon en Jules Naudet over de aanslagen
Fahrenheit 9/11, een documentaire van Michael Moore over de aanslagen
De staatsgreep van Augusto Pinochet op 11 september 1973, door tegenstanders van het Amerikaanse buitenlands beleid wel "het andere 11 september" genoemd
Het Beleg van Wenen (1683) waarvan het ontzet begon op 11 september

Zie ook 
 911 (doorverwijspagina)